Kamionka Mała bezeichnet zwei Dörfer in der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen:
 Kamionka Mała (Kamionka Wielka), Dorf der Gmina Kamionka Wielka im Powiat Nowosądecki
 Kamionka Mała (Laskowa), Dorf der Gmina Laskowa im Powiat Limanowski